Laneuville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Laneuville-sur-Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Laneuville-au-Rupt, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Laneuville-au-Pont, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,